

Germania 
 Chiesa di Sant'Orsola a Monaco di Baviera

Italia

Campania 
 Chiesa di Sant'Orsola a Chiaia a Napoli

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Sant'Orsola a Campogalliano

Piemonte 
 Chiesa di Sant'Orsola a Sommariva del Bosco in provincia di Cuneo

Lazio 
 Chiesa di Sant'Orsola a Roma

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Orsola a Brescia
Chiesa di Sant'Orsola a Como
 Chiesa di Sant'Orsola a Mantova

Sicilia 
 Chiesa di Sant'Orsola a Erice
 Chiesa di Sant'Orsola a Messina
 Chiesa di Sant'Orsola a Palermo

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Orsola a Plata, frazione di Moso in Passiria
 Chiesa di Sant'Orsola a Sant'Orsola Terme 
 Chiesa di Sant'Orsola e Compagne a Tuenno, frazione di Ville d'Anaunia
 Chiesa di Sant'Orsola a Sant'Orsola, frazione di San Leonardo in Passiria
 Chiesa di Sant'Orsola a Salorno sulla Strada del Vino

Veneto 
 Chiesa di Sant'Orsola a Conegliano
 Chiesa di Sant'Orsola a Vigo di Cadore

Svizzera 
 Chiesa di Sant'Orsola a Sessa nel Canton Ticino